Lamin Sanneh ist der Name folgender Personen:

* Mustapha Carayol (Beamter) (* 20. Jahrhundert, Mustapha L. Carayol), ehemaliger Vorsitzende der IEC, der gambischen Wahlbehörde
 Mustapha Carayol (Fußballspieler) (* 1988), gambischer Fußballnationalspieler